Сесиль Шаминад (, 8 августа 1857, Париж — 13 апреля 1944, Монте-Карло) — французский композитор и пианистка.

Биография и творчество 
Брала частные уроки музыки, её талант заметили и поощрили Сен-Санс, Шабрие, Бизе. В 1888 г. представила публике три своих сочинения, положивших начало её известности, — балет «Каллироя», Концертштюк для фортепиано и оркестра и драматическую симфонию с хорами «Амазонки». Ей принадлежат Сюита для оркестра (1881), комическая опера «Севильянка» (1882), Трио № 2 для скрипки, виолончели и фортепиано (1887), Концертино для флейты (1902). Кроме того, Шаминад — автор многочисленных фортепианных сочинений, песен и романсов в духе романтизма на стихи Ронсара, Гюго, Мюссе, Готье, Ж. Верна, Ришпена, Сюлли-Прюдома и др.

С 1875 года с успехом концертировала как пианистка во Франции, Великобритании и США. В 1908 году гастролировала в Канаде, затем в США, где с Филадельфийским оркестром исполняла свой концертштюк для фортепиано с оркестром. В 1919 году школой-студией под руководством К. Я. Голейзовского был поставлен балет «Арлекинада» (Карнавал) на музыку Шаминад.

Сестра Сесиль, Анриетта, была замужем за польско-немецким композитором Морицем Мошковским.

Примечания

Литература 
 
 Kerr L. Scarf dance; the story of Cecile Chaminade. New York: Abelard Press, 1953
 Citron М. Cécile Chaminade: a Bio-Bibliography. Connecticut: Greenwood Press, 1988
 Citron M. Gender and the Musical Canon. Cambridge: Cambridge UP, 1993
 Tardif C. Portrait de Cécile Chaminade. Montreal: Louise Courteau, 1993

Ссылки 

 Биография (нем.) 
 Каталог сочинений

Композиторы по алфавиту
Композиторы Франции XIX века
Композиторы Франции XX века
Пианисты Франции
Оперные композиторы Франции
Перезахороненные